Bagnolo, een plaats (frazione) in de Italiaanse gemeente Santa Fiora
 Bagnolo Cremasco, een gemeente in de Italiaanse provincie Cremona (regio Lombardije)
 Bagnolo di Lonigo, een plaats (frazione) in de Italiaanse gemeente Lonigo
 Bagnolo Mella, een gemeente in de Italiaanse provincie Brescia (regio Lombardije)
 Bagnolo in Piano, een gemeente in de Italiaanse provincie Reggio Emilia (regio Emilia-Romagna)
 Bagnolo Piemonte, een gemeente in de Italiaanse provincie Cuneo (regio Piëmont)
 Bagnolo di Po, een gemeente in de Italiaanse provincie Rovigo (regio Veneto)
 Bagnolo del Salento, een gemeente in de Italiaanse provincie Lecce (regio Apulië) 
 Bagnolo San Vito, een gemeente in de Italiaanse provincie Mantua (regio Lombardije)